Malutina () – żeńska forma rosyjskiego nazwiska Malutin oraz toponimy w Rosji

Osoby 
 Biba Lwowna Malutina (1906–?) – rosyjska aktorka teatrów leningradzkich
 Ludmiła Pietrowna Malutina (1975) – rosyjska aktorka, podagog, instruktorka jogi

Toponim 
 Malutina – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Malutina – wieś w Kraju Permskim

Strony ujednoznaczniające